Le Mot de passe peut désigner :
 Le Mot de passe, le deuxième épisode de la première saison de la série télévisée L'Instit
 Le Mot de passe, le cinquième album studio de la chanteuse française Patricia Kaas.

Voir aussi